Пулумсибак има више значења:

 Пулумсибак (Чамула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пулумсибак (Митонтик), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику